

Persone 
 Bogdan Rath – pallanuotista rumeno naturalizzato italiano
 Ernst Eduard vom Rath (1909-1938) – diplomatico tedesco
 Lukas Rath – calciatore austriaco
 Meaghan Rath (1986) – attrice canadese

Geografia

Germania 
 Rath – quartiere della città di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Rath – frazione del comune di Nörvenich (Renania Settentrionale-Vestfalia)

India 
 Rath – città nello stato dell'Uttar Pradesh